
Spitfire:

Авиация 
 Supermarine Spitfire — истребитель времён второй мировой войны.

Морское дело 
 HMS Spitfire — название трёх британских военных кораблей.
 USS Spitfire — название четырёх американских военных кораблей.

Кино 
 Spitfire — американский кинофильм Кэтрин Хепбёрн

Музыка 
 Spitfire (музыкальная группа) — российская ска-панк группа
 Spitfire (песня) — песня группы The Prodigy
 Spitfire Records — звукозаписывающий лейбл, подразделение Eagle Rock Entertainment, Нью-Йорк, США.